Jurisdiktion (lat.: iudicare, bzw. ius dicere „Recht sprechen“) bezeichnet:
 die rechtsprechende Gewalt, siehe Judikative
 den Bereich der örtlichen oder sachlichen Zuständigkeit eines Gerichts bzw. das Einzugsgebiet der Gerichtsbarkeit eines Staates
 den Bereich der örtlichen Zuständigkeit eines kirchlichen Amtsträgers, insbesondere in der katholischen Kirche, siehe Jurisdiktion (Kirche)

Siehe auch: